

Старотимошкино — смт, Бариський район, Ульяновська область
 Старотимошкино — присілок, Аургазинський район, Башкортостан

Див. також 
 Новотимошкино